Николай Селивановский:
 Селивановский, Николай Николаевич (1901—1997) — деятель спецслужб СССР, генерал-лейтенант.
 Селивановский, Николай Семёнович (1806—1852) — книгоиздатель, театральный и литературный критик, переводчик.